Alberts steht für:

 Alberts Branch, Fluss im US-Bundesstaat Alabama
 Alberts Creek, Fluss im US-Bundesstaat South Dakota
 Alberts-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Grahamland
 Mount Alberts, Berg im ostantarktischen Viktorialand

Alberts ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Alberts (1911–1995), niederländischer Schriftsteller, Übersetzer und Journalist
 Andrew Alberts (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Bruce Alberts (* 1938), US-amerikanischer Biochemiker
 David S. Alberts (* 1942), US-amerikanischer Statistiker und Verteidigungsexperte
 Herbert Alberts (* 1943), deutscher Oberbürgermeister

 Ihno Alberts (1910–1985), deutscher Verwaltungsbeamter und Oberkreisdirektor
 Jacob Alberts (1860–1941), deutscher Maler
 Jörg Alberts (* 1969), deutscher Drehbuchautor für Film und Fernsehen
 Jos Alberts (* 1960), niederländischer Radrennfahrer
 Jürgen Alberts (* 1946), deutscher Schriftsteller
 Karl-Erik Alberts (1910–1989), schwedischer Kameramann
 Sjaak Alberts (1926–1997), niederländischer Fußballspieler
 Susan C. Alberts (* 1959), US-amerikanische Biologin
 Walter Alberts (1883–1948), deutscher Eisenhüttenmann und Manager
 Willem Alberts (* 1984), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ziggy Alberts (* 1994), australischer Singer-Songwriter

Siehe auch:
 Albers
 Albert (Begriffsklärung)
 Albertz